De Vlugtlaan (metrostation), een metrostation in Amsterdam
Burgemeester De Vlugtlaan, een straat in Amsterdam
Station Amsterdam De Vlugtlaan, een voormalig treinstation in Amsterdam